Элизабет Страут (; ) — американская писательница, прежде всего известна благодаря роману «Оливия Киттеридж», который в 2009 году получил Пулитцеровскую премию.

Биография 
Родилась 6 января 1956 года в Портленде, штат Мэн. Детство провела в небольших городках штата Мэн и штата Нью-Гемпшир. Ее отец — профессор естественных наук (паразитолог, исследовавшего тропических паразитов), мать — профессор английского языка, учитель в школе. Родители Элизабет придерживались пуританских взглядов и отличались чрезмерной строгостью, не позволяли своим детям (Элизабет имеет брата) смотреть телевизор, ходить на вечеринки и свидания.

Окончив Колледж Бэйтс, Страут на год переехала в Англию, где изучала право в Оксфорде. В 1982 году окончила правовой колледж при Сиракьюсском университете. В этом году журнал New Letters опубликовал ее дебютный рассказ.

Страут переехала в Нью-Йорк, где работала официанткой и начала писать ранние романы и рассказы, но без особого успеха. Она продолжала писать рассказы, которые публиковались в литературных журналах, а также в Redbook и Seventeen. Она поступила на юридический факультет Сиракузского университета и занималась юридической практикой в течение шести месяцев, после чего из-за сокращения финансирования ее работа в качестве адвоката по оказанию юридических услуг в Сиракузах прекратилась.

Писательская карьера 
В 1998 году вышел в свет ее дебютный роман — «Эми и Исабель», в 2000 году роман попал в короткий список Женской литературной премии Оранж, а также принес писательнице номинацию на премию Фолкнера за лучшее художественное произведение, в 2001 году роман был экранизирован, главную роль в фильме сыграла Элизабет Шу.

Ее второй роман — «Пребудь со мной» вышел в 2006 году и получил положительную оценку критиков, однако не смог повторить успеха первого. Признание пришло к писательнице в 2008 году, после выхода романа «Оливия Киттеридж», который в 2009 году получил Пулитцеровскую премию, и в 2014 году был экранизирован.

Последние романы писательницы: «Братья Берджес», «Меня зовут Люси Бартон» и «Все возможно».

В октябре 2021 года был опубликован роман "О, Уильям!". Роман возвращает нас к миру Люси Бартон и, по словам Страут, в первую очередь о том, "как трудно когда-либо узнать кого-либо, включая нас самих". Он был включен в короткий список Букеровской премии 2022 года.

Личная жизнь 
Писательница имеет дочь Зарину от первого брака. Во второй раз вышла замуж за бывшего генерального прокурора штата Мэн Джеймса Тирни. Сейчас живет в Нью-Йорке и Брансуике.

Библиография 
 Amy and Isabelle (1998) — «Эми и Исабель»
 Abide with Me (2006) — «Пребудь со мной»
 Olive Kitteridge (2008) — «Оливия Киттеридж»
 The Burgess Boys (2013) — «Братья Берджес»
 My Name Is Lucy Barton (2016) — «Меня зовут Люси Бартон»
 Anything is Possible (2017) — «Все возможно»
Olive, Again (2019) — «И снова Оливия»
Oh, William! (2021) — «О, Уильям!»

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1956 году
Родившиеся 6 января
Писательницы США
Родившиеся в Портленде (Мэн)
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Преподаватели Университета Куинс в Шарлотте
Выпускники Бэйтского колледжа
Выпускники Юридического колледжа Сиракузского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа